Panazol  é uma comuna francesa na região administrativa da Nova Aquitânia, no departamento de Alto Vienne. Estende-se por uma área de 20,05 km².

Demografia

Comunas do Alto Vienne